A Bones a következőkre utalhat:
Dr. Csont, televíziós sorozat, eredeti címén Bones
Bones, 1984-es film
Bones, 2001-es horrorfilm
Bones, 2010-es filmdráma
Bones, japán animestúdió
Mr Bones, vígjáték
Mister Bones, a DC Comics képregényszereplője
Mr. Bones, a Sega Saturn 1996-os videójátéka